WKM steht für:

 Wärmekraftmaschine
 Wechselkursmechanismus, siehe  Europäisches Währungssystem
 einen niederländischen Landtechnikhersteller, siehe Agrifac
 Wissenschaftliche Gesellschaft für Kraftfahrzeug- und Motorentechnik e.V.

Abkürzung